Lega a memoria di forma
 Polimero a memoria di forma